Название Роллинг-Хилс  может принадлежать следующим географическим объектам:

Канада 
 Роллинг-Хилс (Альберта)

Соединённые Штаты Америки 
 Роллинг-Хилс (Вайоминг)
 Роллинг-Хилс (Калифорния) — город в округе Лос-Анджелес (Калифорния)
 Роллинг-Хилс (Кентукки)
 Роллинг-Хилс (округ Кларк, Индиана)
 Роллинг-Хилс (округ Мадера, Калифорния)
 Роллинг-Хилс-Истейтс (Калифорния)